Храсно може бити:

 Храсно (Сарајево), насељено мјесто у општини Ново Сарајево, град Сарајево, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Храсно (Бусовача), насељено мјесто у општини Бусовача, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Храсно (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ